Newmarket, une ville du Suffolk en Angleterre ;
 Newmarket, une ville de l'Ontario au Canada ;
 Newmarket, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire aux États-Unis ;
 Newmarket, un faubourg d'Auckland en Nouvelle-Zélande.